Con Tacul ci si riferisce a:
 Gruppo del Mont Blanc du Tacul – gruppo montuoso nel massiccio del Monte Bianco
 Mont Blanc du Tacul – montagna principale del gruppo del Mont Blanc du Tacul nel massiccio del Monte Bianco
 Aiguille du Tacul – montagna nel gruppo di Rochefort sempre nel massiccio del Monte Bianco
 Ghiacciaio del Tacul – ghiacciaio nel massiccio del Monte Bianco